Николай Иванович Астапкович () — советский и белорусский гребец на байдарке и тренер, заслуженный мастер спорта СССР (1975). Трёхкратный чемпион мира (1975, 1981, 1983). Десятикратный чемпион СССР (1974—1979, 1981).

Биография 
В 1975 году окончил БГИФК. Тренировался у М. З. Элимелаха.

Похоронен на Восточном кладбище (Минск)

Примечания

Литература 
 

Выпускники Белорусского университета физической культуры
Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы СССР по гребле на байдарках и каноэ
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Заслуженные мастера спорта СССР